Владимировка или Кацикыт (, ) — село . Высота над уровнем моря составляет 70 метров.

История  
Село образовано в 1879 году болгарами-переселенцами. Оно разместилось на территории бывшего абхазского села Кац ( — «стоянка Каца») с прихватом части земли села Допакит ( — «село Допуовых»). По утверждениям старожилов, название дано в честь землеустроителя Владимира. В 1943 году комоним Владимировка был переименован в Кодори, а затем восстановлен в 1955 году. Сегодня он именуется Кацикыт.

Население 
В 1959 году население Владимировки составляло 1091 человек, в основном — русские (во Владимировском сельсовете в целом — 2577 человек, в основном русские, а также армяне). В 1989 году в селе жили 1579 человек. По данным переписи 2011 года численность населения сельского поселения (сельской администрации) Кацикыт составила 1676 жителей, из них 70,1 % — армяне (1175 человек), 12,1 % — абхазы (202 человека), 11,4 % — русские (191 человек), 4,0 % — грузины (67 человек), 0,6 % — украинцы (10 человек), 0,4 % — греки (6 человек), 0,1 % — мегрелы (1 человек), 1,4 % — другие национальности (24 человека).

Примечания 

Населённые пункты Абхазии
Населённые пункты Гульрипшского муниципалитета